Die Diamond Nine / Dynamic Billard Portugal Open 2015 waren das 136. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie fanden vom 23. bis 25. April 2015, im Anschluss an die Europameisterschaft 2015 im Hotel Resort Ria Park in Vale do Lobo in der Algarve statt und wurden in der Disziplin 9-Ball ausgetragen. Es war das sechste Euro-Tour-Turnier in Portugal.

Der Pole Mateusz Śniegocki gewann das Turnier durch einen 9:3-Sieg im Finale gegen den Schweden. Der Österreicher Mario He schied im Halbfinale aus. Ralf Souquet war mit dem Erreichen des Viertelfinals bester Deutscher, bester Schweizer war Ronald Regli, der im Viertelfinale gegen Śniegocki ausschied.
Der Engländer Chris Melling, der mit den Portugal Open 2010 das zuvor letzte Euro-Tour-Turnier in Portugal gewonnen hatte, nahm nicht teil.
Die vier Europameister schieden frühzeitig aus; Niels Feijen und Alexander Kazakis im Viertelfinale, Francisco Díaz-Pizarro und Nick van den Berg in der Runde der letzten 32.
Dem 14-jährigen Polen Wiktor Zieliński gelang es als einem der jüngsten Spieler, die Finalrunde eines Euro-Tour-Turniers zu erreichen. In der Runde der letzten 32 schied er gegen den Portugiesen Miguel Silva aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Dynamic Portugal Open 2015 auf azbilliards.com
 Portuguese Open 2015 auf sixpockets.de

Einzelnachweise 

136
Poolbillardveranstaltung 2015
Billardturnier in Portugal
Sportveranstaltung in Loulé